Села:
 Семенки — Вінницька область, Жмеринський район
 Семенки — Вінницька область, Гайсинський район

 Семенки — зупинка поїзда Вінниця-Гайворон.

Також слово «Семенки» є множиною від прізвища «Семенко».